База́рная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Базарная улица — улица в Липецке (Сырский). 
 В историческом районе Ягодная слобода Кировского района Казани:
 Базарная улица 
 Поперечно-Базарная улица 
 Базарная улица — улица в Краснодаре.
 Базарная улица — улица в Нижнем Новгороде
 Базарная улица — улица в Ярославле.

Украина 
 Базарная улица — улица в Днепре.
 Базарная улица — улица в Одессе.